Le château de la Rue peut faire référence à plusieurs châteaux français :

 le château de la Rue en Corrèze, à Ligneyrac,
 le château de la Rue en Dordogne, à Lalinde,
 le château de la Rue, dans la vallée de la Loire, en Loir-et-Cher, à Cour-sur-Loire.

Voir aussi 
 le château de Rue dans le canton de Fribourg.

Notes et références 

Rue